Рафаэль-Перасса () — населённый пункт в южной части Уругвая, в департаменте Сан-Хосе.

География 
Расположен на национальном шоссе № 1, в 4,5 км к северо-западу от его пересечения с дорогой № 3 и в 72 км к северо-западу от столицы страны, города Монтевидео. Абсолютная высота — 42 метра над уровнем моря.

История 
19 декабря 1957 года получил статус села (Pueblo) указом № 12.479..

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 1277 человек.
 

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Rafael Perazza

Населённые пункты Уругвая